Мэ́ри Кросс (; род. 1934) — американский , редактор, писательница и биограф. Написала несколько книг, в том числе о таких личностях как Генри Джеймс и Мадонна. Выступила редактором справочника «100 человек, изменивших Америку 20 века» (англ. 100 People Who Changed 20th-Century America). Профессор-эмерит по английскому языку в . Кросс имеет степень PhD от Ратгерского Университета и бакалавра искусств от Мичиганского Университета. Преподавала в Городском yниверситете Нью-Йорка и Делавэрском университете.

Библиография

Примечания 

Английские писательницы XX века
Английские писательницы XXI века